

Biografia 
Figlia dello stuntman romano Biagio Gambini e di origini cubane da parte materna, dopo aver debuttato in teatro al fianco della quasi novantenne Emma Gramatica, iniziò la stessa attività del padre, lavorando nel mondo del cinema come stuntwoman e controfigura.

Partecipò attivamente al collettivo femminista di Campo de' Fiori, nella capitale, insieme a Gabriella Ferri.

Dopo l'esordio con Emma Gramatica, lavorò con attori quali Arnoldo Foà, Paola Borboni e Tina Lattanzi. A partire dal 1966 entrò a far parte della compagnia teatrale fondata da Checco Durante, in scena al Teatro Rossini di Roma. Affiancò sia Anna Magnani alla fine del 1966, sia Valeria Moriconi nel 1972 in Medea, per la regia rispettivamente di Giancarlo Menotti e Franco Enriquez. Dopo la morte di Checco Durante, avvenuta nel 1976, si staccò dalla compagnia e nella stagione teatrale 1977-78 fu accanto a Bruno Vilar, divenuto qualche anno prima marito della Borboni, con il quale prese parte a Lady Edoardo, per la regia di Aldo Trionfo. Nel corso degli anni ottanta ha lavorato nelle pièces La strana coppia (1986) e Prima pagina (1988), insieme a Monica Vitti, mentre a cavallo tra gli anni novanta e gli anni duemila è stata protagonista di alcuni seminari di recitazione assieme alle colleghe Susanna Javicoli e Jenny Tamburi. Si è occupata anche di musiche ed elementi di scena e, parallelamente all'attività teatrale, ha condotto quella di cantante nei locali romani.

Sviluppò proficuamente l'attività di acrobata, cascatrice, stunt driver e fece spesso da controfigura ad attrici e attori alla guida di motociclette. Si dedicò anche al doppiaggio vocale, prestando voce a Fiorella Mannoia, Simonetta Stefanelli, Anna Melato, Jenny Tamburi e ai piccoli Renato Cestiè e Duilio Cruciani.

Partecipò a diversi varietà radiofonici andati in onda sulle frequenze locali di Radio Rai, come Campo de' Fiori, al fianco di molti attori della compagnia di Checco Durante. Nel 1982 venne ingaggiata da Claudio Villa per il suo programma Blitz su Radio Lazio, nel corso del quale si aggiunse anche Sora Lella.

Renzo Montagnani la chiamò per interpretare la maestrina nei suoi divertenti sketch, in cui indossava i panni di Don Fumino, nella trasmissione Ci pensiamo lunedì del 1983, condotta da Alida Chelli.

Lavorò, infine, anche come acting-coach sui set di varie serie TV girate a Cinecittà.

Ritiratasi dall'attività professionale, si spense il 1º maggio 2016, all'età di 63 anni, presso il rione Trastevere della capitale.

Filmografia parziale

Attrice

Cinema 
 Operazione San Gennaro, regia di Dino Risi (1966)
 Nel sole, regia di Aldo Grimaldi (1967)
 Toby Dammit, episodio di Tre passi nel delirio, regia di Federico Fellini (1968)
 Amarcord, regia di Federico Fellini (1973)
 Diario di un italiano, regia di Sergio Capogna (1973)
 Buona parte di Paolina, regia di Nello Rossati (1973)
 Abbasso tutti, viva noi, regia di Gino Mangini (1974)
 E noi non faremo Karakiri, regia di Francesco Longo (1981)
 Sconcerto Rock, regia di Luciano Manuzzi (1982)
 Mamma Ebe, regia di Carlo Lizzani (1985)
 Scandalo segreto, regia di Monica Vitti (1990)
 Il giorno del giudizio, regia di Nello Rossati (1994)
 Belle al bar, regia di Alessandro Benvenuti (1994)
 La vita, per un'altra volta, regia di Domenico Astuti (1999)
 Il segreto del giaguaro, regia di Antonello Fassari (2000)
 Regina Coeli, regia di Nico D'Alessandria (2000)

Televisione 
 Puzzle, regia di Guido Stagnaro (1978)
 Storia d'amore e d'amicizia, regia di Franco Rossi (1982)
 Dieci registi italiani, dieci racconti italiani, episodio Un'avventura a Campo de' Fiori, regia di Luigi Magni (1983)
 Piazza Navona, registi vari (1988)
 Ma tu mi vuoi bene?, regia di Marcello e Nancy Fondato (1992)
 La voce del cuore, regia di Lodovico Gasparini (1995)
 Compagni di branco, regia di Paolo Poeti (1996)
 I ragazzi del muretto, regia di Gianluigi Calderone (1996)
 Caro maestro, regia di Rossella Izzo (1996)
 L'avvocato Porta, regia di Franco Giraldi (1997)
 Solo x te, regia di Maria Carmela Cicinnati e Peter Exacoustos (1999)
 Incantesimo 3, regia di Alessandro Cane e Tomaso Sherman (2000)
 L'impero, regia di Lamberto Bava (2001)
 Una donna per amico 3, regia di Alberto Manni (2001)

Stuntgirl 

 7 donne per i MacGregor, regia di Franco Giraldi (1967)
 7 pistole per un massacro, regia di Mario Caiano (1967)
 Diabolik, regia di Mario Bava (1968)
 Non cantare, spara, regia di Daniele D'Anza (1968)
 I girasoli, regia di Vittorio De Sica (1970)
 La moglie del prete, regia di Dino Risi (1970)
 Per grazia ricevuta, regia di Nino Manfredi (1971)
 La tarantola dal ventre nero, regia di Paolo Cavara (1971)
 Tre donne: L'automobile, regia di Alfredo Giannetti (1971)
 Le avventure di Pinocchio, regia di Luigi Comencini (1972)
 La più bella serata della mia vita, regia di Ettore Scola (1972)
 La Tosca, regia di Luigi Magni (1973)
 Giovannona Coscialunga disonorata con onore, regia di Sergio Martino (1973)
 La polizia incrimina, la legge assolve, regia di Enzo G. Castellari (1973)
 Milano trema: la polizia vuole giustizia, regia di Sergio Martino (1973)
 Un ufficiale non si arrende mai, nemmeno di fronte all'evidenza. Firmato Colonnello Buttiglione, regia di Mino Guerrini (1973)
 Abbasso tutti, viva noi, regia di Gino Mangini (1974)
 Una matta, matta, matta corsa in Russia, regia di Franco Prosperi (1974)
 Il bestione, regia di Sergio Corbucci (1974)
 Il cittadino si ribella, regia di Enzo G. Castellari (1974)
 Amore mio non farmi male, regia di Vittorio Sindoni (1974)
 Un uomo, una città, regia di Romolo Guerrieri (1974)
 Colpo in canna, regia di Fernando Di Leo (1975)
 A mezzanotte va la ronda del piacere, regia di Marcello Fondato (1975)
 Fantozzi, regia di Luciano Salce (1975)
 Qui comincia l'avventura, regia di Carlo Di Palma (1975)
 L'ostaggio, regia di Luigi Valanzano (1975)
 Uomini si nasce poliziotti si muore, regia di Ruggero Deodato (1976)
 Culastrisce nobile veneziano, regia di Flavio Mogherini (1976)
 Brutti, sporchi e cattivi, regia di Ettore Scola (1976)
 Il deserto dei Tartari, regia di Valerio Zurlini (1976)

Doppiaggio

Cinema
Fiorella Mannoia in Una colt in mano al diavolo, ...E il terzo giorno arrivò il corvo, Sei bounty killers per una strage
Simonetta Stefanelli in Una moglie giapponese?, In nome del popolo italiano, Il padrino
Renato Cestiè in Reazione a catena, San Michele aveva un gallo
Duilio Cruciani in Correva l'anno di grazia 1870
Irene Forrest in L'uomo che fuggì dal futuro
Anna Melato in Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza..."
Paola Natale in Roma
Ines Pellegrini in Il bacio
Monica Scattini in Fatti di gente perbene

Varietà radiofonici Rai 
 Campo de' Fiori, settimanale domenicale di vita romana, trasmissione locale di Roma e del Lazio

Varietà televisivi Rai 
 Ci pensiamo lunedì, regia di Romolo Siena

Teatrografia parziale 
 Medea, regia di Giancarlo Menotti (1966)
 Il primo cuore, regia di Checco Durante (1967)
 Medea, regia di Franco Enriquez (1972)
 La scoperta dell'America, di Alberto Retti, regia di Checco Durante (1975)
 Lady Edoardo, regia di Aldo Trionfo (1978)
 Grandiosa svendita di fine stagione, regia di Stefano Satta Flores (1981)
 La strana coppia, regia di Franca Valeri (1986)
 Gente di facili costumi, regia di Nino Manfredi (1988)
 Prima pagina, regia di Giancarlo Sbragia (1988)
 La cortigiana, regia di Angelo Savelli (1994)
 Una cena quasi perfetta, come regista (1999)

Videoclip 
Nella Gambini è apparsa in diversi videoclip, tra i quali:
 Occhi di ragazza, di Gianni Morandi (1970)
 Canzoni stonate, di Gianni Morandi (1981)
 Solo all'ultimo piano, di Gianni Morandi (1982)
 La mia nemica amatissima, di Gianni Morandi (1983)
 Nel silenzio splende, di Gianni Morandi (1984)
 L'oracolo di Delfi, di Giuni Russo (1992)

Note

Bibliografia 
 Biografia, filmografia e note su IMDb.com

Collegamenti esterni 
 

Attori cinematografici italiani
Attori teatrali italiani
Attori televisivi italiani